De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 2005 werden op 18, 19 en 20 februari 2005 gereden op de ijsbaan Jääurheilukeskus te Seinäjoki (Finland).

De Nederlanders Ireen Wüst en Sven Kramer werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter jongens

500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

1500 meter meisjes

Dag 3

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens

Ploegenachtervolging

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 2005
Schaatsen in Finland
 2005
Sport in Seinäjoki
Schaatsen